

Засадкі — село в гміні Роґово Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Засадкі — село в гміні Сведзебня Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства